!Liste I
Krater auf dem Mars/I